

Дедгем — місто, штат Айова
 Дедгем — місто, штат Мен
 Дедгем — місто, штат Массачусетс